Zlosela su naseljeno mjesto u općini Kupres, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori

Vanjske poveznice 

 maplandia.com: Zlosela
 Zlosela.com

Naselja u Hercegbosanskoj županiji
Kupres